Le Hong Kong Open 2018 est l'édition 2018 féminine du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 19 au .

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueuses dont deux wild card, Lee Ka Yi et Vanessa Chu, et 16 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour. 

Le  tour voit l'entrée en lice des têtes de série et son lot de surprises dont l'élimination de Nicol David, 10 fois lauréate, par Millie Tomlinson, de l'ancienne championne du monde Laura Massaro par la jeune Égyptienne  Yathreb Adel et de la championne de Hong Kong Annie Au par la championne des États-Unis Amanda Sobhy.

En quarts de finale, Sarah-Jane Perry s'impose face à la  mondiale Nour El Sherbini qui se retrouve assurée de perdre cette place au prochain classement mondial au profit de Raneem El Weleily.

Joelle King remporte son premier titre majeur en s'imposant face à la championne du monde Raneem El Weleily.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de  et pour la première fois identique à celle du tableau masculin. Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open masculin 2018
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2018
Sport en Chine en 2018
2018 à Hong Kong
Sport en novembre 2018
PSA World Series 2018